Kotel je lahko:

 kotel, toplotna naprava
 kotel, posoda
 Kotel, Sodražica
 Kotel, Bolgarija
 Kotel, Češka
 Kotel (gora)
 Zahodni zid v Jeruzalemu (HaKotel HaMa'aravi)